YLI steht für:
 Ylivieska Airfield (IATA-Code), Flugplatz von Ylivieska, Finnland

Yli ist Familiennamensbestandteil folgender Personen:
 Leif Yli (* 1942), norwegischer Radrennfahrer
 Marko Yli-Hannuksela (* 1973), finnischer Ringer
 Markku Yli-Isotalo (1952–2011), finnischer Ringer
 Pekka Yli-Niemi (1937–1963), finnischer Skispringer
 Sami Yli-Sirniö (* 1972), finnischer Musiker

yli steht für:
 Anggurk Yali (ISO-639-3-Code), Varietät von Yali (Sprache), Sprache der Yali (Volk) in Papua, Indonesien

Abkürzung